Pittsburg ist der Name folgender Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Pittsburg (Alabama)
 Pittsburg (Arkansas)
 Pittsburg (Colorado)
 Pittsburg (DeKalb County) (Georgia)
 Pittsburg (Walker County) (Georgia)
 Pittsburg (Fayette County) (Illinois)
 Pittsburg (Williamson County) (Illinois)
 Pittsburg (Van Buren County) (Iowa)
 Pittsburg (Montgomery County) (Iowa)
 Pittsburg (Indiana)
 Pittsburg (Kalifornien)
 Pittsburg (Kansas)
 Pittsburg (Kentucky)
 Pittsburg (Michigan)
 Pittsburg (Mississippi)
 Pittsburg (Missouri)
 Pittsburg (Nebraska)
 Pittsburg (New Hampshire)
 Pittsburg (Nevada)
 Pittsburg (New Mexico)
 Pittsburg (North Carolina)
 Pittsburg (North Dakota), im Pembina County
 Pittsburg (Oklahoma)
 Pittsburg (Oregon)
 Pittsburg (Pennsylvania)
 Pittsburg (South Carolina)
 Pittsburg (Texas)

in Kanada:
 Pittsburg (British Columbia)
 Pittsburg (Ontario)

Siehe auch:
 Pitsburg in Ohio
 Pittsburg Township
 Pittsburgh in Pennsylvania
 Pittsburgh (1942), US-amerikanisches Liebesfilmdrama von Lewis Seiler (1942) 
 Pittsburgh (Ohio)
 Pittsburgh Junction (Ohio)
 Pittsburgh Motor Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1897–1899)
 Pittsburgh Machine Tool Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1899–1919)
 Pittsburgh Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1907–1911)